El término Paradox puede referirse a:

 Paradox, banda Alemana de thrash metal.
 Paradox, palabra en inglés que significa paradoja. 
 La base de datos Paradox, una base de datos relacional para entorno MS Windows.
 Paradox Interactive, una compañía de videojuegos sueca.
 Paradox personaje del anime Yu-gi-oh.